Марковников — російське прізвище. Відомі носії:

 Марковников Володимир Васильович — російський вчений, хімік.
  — депутат Державної думи Російської імперії, дворянин.
 Марковников Денис Борисович — український футболіст, захисник.
  — російський архітектор.
Російські прізвища